Pojkarnas singelturnering är öppen för tävlande födda 1 januari 2000–31 december 2005. Dock ska man ha uppnått 13 års ålder senast den dag tävlingen startar.

Seedning 

  Sebastián Báez (final)
  Sebastian Korda (semifinal)
  Rudolf Molleker (första omgången)
 Tseng Chun-hsin (segrare)
  Hugo Gaston (första omgången)
  Timofei Skatov (tredje omgången)
  Adrian Andreev (tredje omgången)
  Thiago Seyboth Wild (semifinal)
  Nicolás Mejía (kvartsfinal)
  Dalibor Svrčina (första omgången)
  Tristan Boyer (tredje omgången)
  Clément Tabur (första omgången)
  Aidan McHugh (första omgången)
  Juan Manuel Cerúndolo (första omgången)
  Facundo Díaz Acosta (första omgången)
  Drew Baird (första omgången)

Matcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Nedre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Slutspel

Referenser 
  Roland Garros, matcher och resultat

Noter

Externa länkar 
 Roland Garros hemsida

Tennisturneringar 2018